Strada statale 48 – strada statale polacca
 Strada statale 48 delle Dolomiti